San Juan Bautista – okręt japoński
 San Juan Bautista – miasto w Wenezueli, w stanie Nueva Esparta
 San Juan Bautista – miasto w Paragwaju, stolica departamentu Misiones
 San Juan Bautista – miasto w USA, w stanie Kalifornia
 San Juan Bautista – miejscowość na wyspie Robinson Crusoe (Chile)
 San Juan Bautista – miasto w Gwatemali, w departamencie Suchitepéquez